Michael Barker (1884-1960) – generale britannico
 Michael Barker (1966) – batterista neozelandese

Pagine correlate 
Mike Barker